Moritz Jahn, scrittore e poeta tedesco (1884-1979)
Moritz Jahn, attore tedesco (n. 1995)